Domy s názvem U Černého slona jsou v Praze dva:

 dům U Černého slona (Týnská) – městský dům na nároží ulic Týnská a Týnská ulička v Praze 1 na Starém Městě
 dům U Černého slona (Vlašská) – měšťanský dům ve Vlašské ulici (č.p. 331/26) v Praze 1 na Malé Straně

Reference